Норман Фостер:
 Фостер, Норман (1903—1976) — американский кинорежиссёр.
 Фостер, Норман (род. 1935) — британский архитектор.
 Фостер, Норман (род. 1949) — канадский драматург.